Rieder steht für:
 Rieder (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Rieder ist der Name folgender Orte:
 Rieder (Aislingen), Ortsteil von Aislingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Rieder (Ballenstedt), Ortsteil von Ballenstedt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rieder (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil von Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rieder (Marktoberdorf), Ortsteil von Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rieder (Oberneukirchen), Ortsteil von Oberneukirchen (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rieder (Rettenberg), Ortsteil von Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rieder (Roßhaupten), Ortsteil von Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rieder (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Bayern
 Rieder (Waakirchen), Ortsteil von Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rieder (Weiler-Simmerberg), Ortsteil von Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Rieder (Weitnau), Ortsteil von Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rieder im Feld, Ortsteil von Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Rieder (Lauffen am Neckar), Ortswüstung in Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reader (Begriffsklärung)
 Rider
 Ryder
 Riederer